Олья́стра (, ) — бывшая провинция в Италии, в регионе Сардиния с административным центром в двух городах: Тортоли и Ланузеи. Образована в 2001 году путем выделения из провинции Нуоро исторической области . Согласно закону от 4 февраля 2016 года провинция была упразднена, а её муниципалитеты возвращены в провинцию Нуоро.

Примечания 

Упразднённые провинции Италии
Административные единицы, образованные в 2001 году
Появились в 2001 году в Италии
Административные единицы, упразднённые в 2016 году